Milot kan syfta på:

Albanien 

 Milot, kommunhuvudort, Lezhë prefektur, Rrethi i Kurbinit, 
 Komuna e Milotit, kommun, Lezhë prefektur,

Haiti 

 Milot (kommun), Nord, 
 Milot, Haiti, Nord, 

Robotskapade Albanienförgreningar